

Geografia

 Canada
 Rothesay – località del Nuovo Brunswick

 Regno Unito
 Rothesay – località della Scozia

Marina
 Classe Rothesay
HMS Rothesay – nave della marina britannica

Altro
 Rothesay School – scuola di Berkhamsted (Inghilterra)
 Duca di Rothesay